Athamas (Atamas) – król Orchomenos z mitologii greckiej
 Athamas – rodzaj pająków z rodziny skakunowatych